Бобровников, Николай:
 Бобровников, Николай Алексеевич (1854—1921) — русский педагог, попечитель Оренбургской учебного округа, тайный советник.
 Бобровников, Николай Иванович (1909—1992) — советский государственный деятель.
 Бобровников, Николай Фёдорович (1896—1988) — американский астроном российского происхождения.